

Toponyme 
 Saint-Rieul, commune des Côtes-d'Armor.

Saints 
Plusieurs saints ou évêques ont porté ce nom :
 Saint Rieul de Senlis () aurait été le premier évêque de Senlis durant plus de quarante ans. Probablement différent de Rieul d'Arles dit aussi Regulus d'Arles.
 Saint Rieul de Reims () il fut évêque de Reims pendant 26 ans et favorisa le monachisme pour évangéliser les campagnes.
 Saint Rieul, auquel est dédiée localement l'église du village d'Eraines (Calvados).